Дадар (ритуальная стрела) — ритуальная принадлежность в тибетском буддизме.
 Дадар (Мумбаи) — железнодорожная станция и район в Мумбаи.